

Toponymes

Sales, municipalité située dans l'État de São Paulo ;

Sales, commune située dans le département de la Haute-Savoie ;
 Sales, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Cranves-Sales.

Sales, localité de la commune de Bois-d'Amont dans le canton de Fribourg.

Patronyme 

 la maison de Sales, dont :
 François de Sales (1567–1622), saint et docteur de l'Église catholique, évêque de Genève,
 Jean-François de Sales (1578-1635), frère du précédent, évêque de Genève,
 Charles-Auguste de Sales (1606-1660), neveu des précédents, prince-évêque de Genève,
 Pierre-François de Sales évêque d'Aoste de 1741 à 1783,
 Philippine de Sales, marquise de Cavour, comtesse de l'Empire,
 Félix-Léonard de Roussy de Sales (1785-1857), baron, préfet, chevalier de la Légion d'Honneur et commandeur dans l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare ;
 Claude Sales (1930-2016), journaliste français ;
 Michel Sales (1939-2016), prêtre jésuite français ;
 Tony Sales (né en 1951), guitariste et bassiste de rock américain ;
 Hunt Sales (né en 1954), batteur de rock américain, frère du précédent ;
 Juliette Sales (née en 1966), scénariste, réalisatrice et productrice française ;
 Pauline Sales (née en 1969), actrice, dramaturge, metteur en scène française.

Autres 
Sales peut aussi désigner :
 Sales, groupe musical originaire d'Orlando en Floride ;
 , signifiant « ventes » dans la terminologie commerciale anglo-saxonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France